Завропси́ды, или ящерообра́зные , или репти́лии , — клада амниот, объединяющая представителей традиционного класса пресмыкающихся (кроме принадлежащих к синапсидной линии амниот) и произошедших от них птиц. Все современные таксоны завропсид относятся к кроновой группе заврий (Sauria), давшей большое таксономическое и морфологическое разнообразие. В этой группе выделяется три основных эволюционных ветви (в скобках после международных научных названий указаны современные представители): лепидозавры (Lepidosauria; гаттерии и чешуйчатые) и архозавры (Archosauria; крокодилы и птицы) и черепахи (Testudines).

В кладистической классификации полноценными таксонами считаются только клады, т. е. группы, состоящие из всех потомков общего предка. Пресмыкающиеся, или рептилии, в традиционном понимании не являются кладой, потому что к ним не относятся их потомки — птицы. Традиционные пресмыкающиеся представляют собой парафилетическую группу (группу, включающую только часть потомков общего предка), и, соответственно, в неё либо должны быть включены птицы, либо следует ввести новый таксон, включающий как традиционных пресмыкающихся, так и птиц (завропсиды).

Клада амниот разошлась на ветви завропсид (или рептилий) и синапсид (Synapsida) в каменноугольном периоде палеозойской эры, 331—319 млн лет назад. К синапсидам относятся млекопитающие (Mammalia) и все таксоны, более родственные млекопитающим, чем рептилиям. Известно более 20 000 современных видов завропсид. Нептичьи завропсиды обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, а птицы распространены во всех экосистемах, в том числе во внутренних частях Антарктиды.

Наука, изучающая нептичьих рептилий и земноводных, называется герпетологией. Птицы являются объектом изучения орнитологии.

Этимология 
Название Sauropsida происходит от  — ящер и  — внешний вид, внешность, наружность.

Описание

Покров 
Кожа завропсид сухая, у нептичьих представителей покрытая роговыми чешуйками или щитками, иногда подстилаемая костными пластинами остеодермами; у птиц и некоторых их вымерших родственников () имеются перья, которые, как и чешуя, содержат белок . Задние конечности и ступни птиц покрыты вторично приобретёнными чешуйками, из бета-кератина у них также образованы клювы и когти.

Скелет 
Череп соединяется с позвоночником одним мыщелком. Таз открытого типа. В задних конечностях имеется интертарзальный сустав. Нижний ряд косточек предплюсны сливается вместе с косточками плюсны в цевку.

Зрительная система 

Зрение играет крайне важную роль в жизни завропсид: оно необходимо для нахождения пищи, обнаружения опасности вовремя, поиска партнёра, защиты территории и, в случае с птицами, для полёта. Поэтому эти животные обладают высокоразвитыми глазами, а также, для обработки зрительной информации, хорошо развитыми средним и передним мозгом. Многие птицы известны своим острым зрением и прочими адаптациями, такие как цветовое зрение, зрительная память и восприятие движений.

Система кровообращения 
Сердце исходно трёхкамерное, с двумя предсердиями и одним желудочком; у архозавров четырёхкамерное, с двумя предсердиями и двумя желудочками. Хотя все чешуйчатые имеют трёхкамерные сердца, у некоторых их представителей, таких как вараны и питоны, при сокращении они работают аналогично четырёхкамерным. Это происходит благодаря наличию мышечного гребня, частично разделяющего желудочек во время диастолы и полностью при систоле.

Эритроциты овальной формы, обладают ядром.

Размножение 
Оплодотворение внутреннее. Спаривание осуществляется путём соприкосновения клоаками. Откладывают яйца (преимущественно на суше), которые защищены твёрдой известковой, либо кожистой оболочкой. Яйца завропсид особенно богаты питательными веществами, запасаемыми в виде желтка. Среди чешуйчатых встречаются яйцеживорождение, живорождение и партеногенез. Из ныне живущих завропсид заботу о потомстве проявляют птицы, а также некоторые виды чешуйчатых и крокодилов. Активная забота о потомстве у птиц компенсирует их в целом невысокий уровень плодовитости.

Классификация 
Упрощённая ранговая классификация:

 Класс/Клада Завропсиды, или ящерообразные (Sauropsida)/Рептилии (Reptilia)
 Клада 
 Надотряд 
 Отряд 
 Отряд 
 Клада 
 Отряд 
 Клада 
 Отряд 
 (Инфра-)класс 

Класс/Клада Завропсиды, или ящерообразные (Sauropsida) / Рептилии (Reptilia)
  Подкласс Парарептилии (Parareptilia) — базальные диапсиды?
  Отряд Мезозавры (Mesosauria)
  Отряд Millerosauria
  Отряд Проколофономорфы (Procolophonomorpha)
  ? Отряд Болозавры (Bolosauria) — возможно, в отряде Procolophonomorpha
 Подкласс Диапсиды (Diapsida)
 Отряд  Ареосцелидии (Araeoscelidia)
 Клада Неодиапсиды (Neodiapsida)
 Отряд  Талаттозавры (Thalattosauria)
 Клада  Drepanosauromorpha
 Клада  Ichthyosauromorpha — положение спорно
 Надотряд  Ихтиоптеригии (Ichthyopterygia)
 Отряд  Ихтиозавры (Ichthyosauria)
 Клада Заврии (Sauria)
 incertae sedis
 Отряд  Хористодеры (Choristodera) — возможно, базальные архозавроморфы
 Надотряд  Завроптеригии (Sauropterygia) — возможно, парафилетическая группа к Testudinata
 Отряд  Плакодонты (Placodontia)
 Отряд  Nothosauroidea
 Отряд  Плезиозавры (Plesiosauria)
 Инфракласс Лепидозавроморфы (Lepidosauromorpha)
 Надотряд Лепидозавры (Lepidosauria)
 Отряд Клювоголовые (Rhynchocephalia)
 Отряд Чешуйчатые (Squamata)
 Инфракласс Архозавроморфы (Archosauromorpha s. l.) [ ≈ Archelosauria]
 КладаТестудинаты (Testudinata)
 Отряд Черепахи (Testudines)
 Клада Архозавроморфы (Archosauromorpha s. s.)
 Клада Crocopoda
 Клада  Allokotosauria
 Отряд  Ринхозавры (Rhynchosauria)
 Клада Архозавриформы (Archosauriformes)
 Отряд  Фитозавры (Phytosauria) и более базальные таксоны
 Клада Архозавры (Archosauria)
 Клада Псевдозухии (Pseudosuchia)
 Отряд  Этозавры (Aetosauria) и прочие базальные таксоны
 Надотряд Крокодиломорфы (Crocodylomorpha)
 Отряд Крокодилы (Crocodilia)
 Клада Авеметатарзалии (Avemetatarsalia)
 Клада  Aphanosauria
 Клада Орнитодиры (Ornithodira)
 Отряд  Птерозавры (Pterosauria)
 Надотряд Динозавры (Dinosauria)
 Отряд  Птицетазовые (Ornithischia)
 Отряд Ящеротазовые (Saurischia)
 Класс Птицы (Aves)

Филогения 

Несмотря на то, что традиционно черепахи рассматривались как анапсиды, все генетические исследования подтвердили гипотезу о том, что черепахи — это диапсиды с редуцированными височными окнами; некоторые авторы поместили черепах в группу лепидозавроморф, хотя более поздние исследования подтвердили родство черепах с архозаврами, с которыми их объединили внутри группы Archelosauria.

Филогенетические взаимоотношения между кроновыми группами четвероногих согласно Crawford et al., 2015; все современные завропсиды относятся к завриям: 

Кладограмма согласно Lee, 2013:

Кладограмма, основанная на Ford & Benson, 2020:

Примечания

Источники

Комментарии

Литература 

 
 

Четвероногие